Бюрен:

Персоналии 
 Бюрен, Даниель () (род. 1938) — французский художник.

Топонимы 
 Бюрен () — город в Нидерландах.
 Бюрен () — округ в Швейцарии.
 Бюрен ( — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Бюрен () — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Бюрен () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.
 Бюрен — средневековое феодальное владение на территории современной провинции Гелдерланд королевства Нидерланды.
 Бюрен — община в провинции Гелдерланд (Нидерланды).
 Бюрен-на-Аре — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Бюрен-цум-Хоф — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.

См. также 
 Бурен